Luba Uitzendbureau, een Nederlands uitzendbureau
 Luba (Abra), een gemeente in de Filipijnse provincie Abra
 Luba (Equatoriaal-Guinea), een stad in Equatoriaal-Guinea
 Luba (volk), een volk in zuidoost Congo-Kinshasa (Zaire)